Kilchberg ist der Name verschiedener Orte und Ortsteile:
 Gemeinde Kilchberg BL im Kanton Basel-Landschaft in der Schweiz
 Gemeinde Kilchberg ZH im Kanton Zürich in der Schweiz
 Ortsteil Kilchberg (Tübingen) mit Schloss Kilchberg, Deutschland

Siehe auch:
Kirchberg